Nerem steht für:
Bjarne Nerem (1923–1991), norwegischer Jazzpianist
Nerem (Tongern), Stadtteil der belgischen Stadt Tongern